Bartholomeusnacht: een moordpartij in Parijs in 1572
 De bloedbruiloft: een stripalbum van Jean Van Hamme, Hermann Huppen en Yves Amateis
 Het toneelstuk Bloedbruiloft van Federico García Lorca.